Trzcinski oder Trzciński ist der Familienname folgender Personen:

 Christian von Trzcinski (* 1977), deutscher Eishockeyspieler
 Czesław Trzciński (1907–1942), polnischer Unteroffizier und Zwangsarbeiter
 Eduard von Trzcinski (1874–1948), Gutsbesitzer und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Josephus Michael Trzcinski, von 1732 bis 1738 Weihbischof in Gniezno (Polen)
 Krzysztof Komeda (* 1931 als Krzysztof Trzciński; † 1969), polnischer Hals-Nasen-Ohren-Arzt, ein Jazz-Pianist und Komponist von Jazz- und Filmmusik
 Wojciech Trzciński (* 1949), polnischer Komponist und Produzent
 Zbigniew Trzciński (* 1954), polnischer Designer